Perneczky László (1938) a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett okleveles építészmérnök
 Perneczky László (?) környezetvédő aktivista, LMP önkormányzati képviselője